Carterton (Nieuw-Zeeland), een plaats in de regio Wellington in Nieuw-Zeeland
Carterton (Oxfordshire), een plaats (town) in het Engelse graafschap Oxfordshire